Аниан — антропоним (, ) и топоним.

Топоним 

 Аниан (Анианский залив) — умозрительный географический концепт, использовавшийся в западноевропейской картографии для обозначения разделяющего Азию и Северную Америку пролива; позже подтверждён с открытием Берингова пролива.

Мужское имя 
Известные носители:
 Аниан — епископ Александрийский (68—82), святой
 Аниан (IV век) — епископ Безансона
 Аниан (IV век) — епископ Перигё
 Аниан — епископ Орлеана (ок. 391—453), святой
 Аниан (V век) — епископ Шартра
 Аниан (V век) — диакон, церковный писатель
 Аниан (V век) — монах и историк
 Аниан — референдарий, один из создателей «Бревиария Алариха» (506 год)
 Аниан (XV век) — астроном, астролог и поэт